ДМФ — многозначная аббревиатура:
 Диметилфумарат
 Диметилфталат